Фамилиант — еврейская фамилия. Происходит от искусственного слова, возникшего около XVII века и распространённого в XIX в. в жаргоне российской интеллигенции и обозначающего главу рода или старшего сына, в зависимости от контекста (от ).
 Фамилиант (по мужу Овсянико-Куликовская), Ирина (Доротея) Львовна.
 В современном нарицательном употреблении также означает справку о фамилии или о генеалогии.

Примечания